Roman Igorevitch Volochenko - en russe  et en anglais  (né le  à Brest en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Krylia Sovetov, il débute dans la Superliga en 2003. Il est repêché en ,  au total par le Wild du Minnesota au repêchage d'entrée de 2004. Il part en Amérique du Nord et est assigné aux Aeros de Houston dans la Ligue américaine de hockey. Il retourne en Russie en 2007 en s'engageant avec le HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga ||8 ||2 ||3 ||5 ||0 || || || || ||
|-
|2002-2003|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga ||19 ||9 ||10 ||19 ||18 || || || || ||
|-
|2002-2003|| Krylia Sovetov || Superliga ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 || || || || ||
|-
|2003-2004|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 4|| 3|| 1|| 4|| 2|| || || || ||
|-
|2003-2004|| Krylia Sovetov || Vyschaïa liga || 46|| 7|| 8|| 15|| 40|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2005-2006|| Aeros de Houston || LAH ||69 ||33 ||27 ||60 ||36 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2006-2007|| Aeros de Houston || LAH ||76 ||11 ||19 ||30 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga ||- ||9 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| HK Dinamo Moscou || Superliga ||18 ||1 ||1 ||2 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009|| HK Dinamo Moscou || KHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||HK MVD || KHL ||10 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Molot Prikamie Perm || Vyschaïa Liga || 42|| 19|| 13|| 32|| 34||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2010-2011|| Molot Prikamie Perm || VHL || 53|| 14|| 18|| 32|| 38|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2011-2012|| Roubine Tioumen || VHL || 52|| 11|| 22|| 33|| 18|| 18|| 3|| 7|| 10|| 30
|-
|2012-2013|| Kouban Krasnodar || VHL || 29|| 6|| 6|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Roubine Tioumen || VHL ||22 ||6 ||6 ||12 ||8 ||12 ||5 ||2 ||7 ||8 
|-
|2013-2014|| Roubine Tioumen || VHL ||37 ||6 ||8 ||14 ||8 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2014-2015|| HK Tver || VHL ||47 ||12 ||13 ||25 ||12 ||16 ||4 ||3 ||7 ||4 
|-
|2015-2016|| HK Tver || VHL ||44 ||14 ||12 ||26 ||8 ||11 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
|2016-2017|| PSK Sakhaline || Asia League ||38 ||5 ||11 ||16 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

Au niveau international 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 5|| 6|| 11|| 18|| +6||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 0|| 2|| 2|| +1||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 0|| 3|| 2|| 0||align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Brest (Biélorussie)
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK MVD
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur du HK Tver
Attaquant de hockey sur glace